La grecque peut être un motif ornemental utilisé notamment en architecture,
 La grecque est une coiffe typique de la basse vallée du Rhône.
 La grecque peut aussi désigner un appareil de voie ferroviaire utilisé pour les trains automatiques.
 Une Grecque est une habitante de la Grèce.
Gentilé